Вале́рий Гу́бин:
 Губин, Валерий Дмитриевич (1940—2022) — советский и российский философ, профессор, писатель.
 Губин, Валерий Николаевич (род. 1948) — советский и белорусский геолог и географ.